The Divide steht für:

 The Divide, Originaltitel von The Divide – Die Hölle sind die anderen, deutsch-amerikanisch-kanadischer Film von Xavier Gens (2011)
 The Divide (2015), britisch-amerikanischer Dokumentarfilm von Katharine Round 
 The Divide (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2014) 
 The Divide (Meerenge), Kanal im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktika
 The Divide (Pass), flacher Pass in der Region Southland auf der Südinsel Neuseelands